Никифор Палеолог (, ум. 18 октомври 1081 г.) е византийски военачалник от 11 век – първият известен представител на семейство Палеолози, които по-късно установяват собствена императорска династия, управлявала империята от 1261 до 1453 г. Никифор Палеолог има двама сина – Георги и Николай Палеолози. Синът му Георги Палеолог, също византийски военачалник, е един от основните поддръжници на възцаряването на Алексий I Комнин.

За Никифор Палеолог за първи път се споменава по време на краткото управление на император Роман IV Диоген. Част от партията, която се сформира около кесаря Йоан Дука и Михаил Псел, Никифор Палеолог е враждебно настроен срещу управлението на Роман. След свалянето на Роман IV от власт Никифор Палеолог е изпратен с войски на изток срещу норманските наемници на Русел дьо Байол, който се разбунтувал срещу централната власт. Никифор Палеолог успява да събере около шест хиляди грузински наемници, с които напада Байол, но изненадващо грузинците се оттеглили от боя, в резултат на което ромейските части на Никифор са разбити.

През 1077 г. Никифор Палеолог вече се споменава като велик дука на Месопотамия. Въпреки че самият той е верен на династията Дука на управляващия император Михаил VII Дука, Никифор позволява на сина си Георги да се присъедини към въстанието на Никифор Вотаниат, който впоследствие се възкачва на престола като Никифор III (1078 – 1081). През 1081 Никифор отново остава верен на управляващия император, докато синът му Георги този път подкрепя бунта на Алексий Комнин. В „Алексиада“ на Анна Комнина се споменава, че баща и син Палеолози дори се изправили един срещу друг, когато войските на Алексий Комнин успели да влязат в столицата на 1 април 1081. В този момент Никифор Палеолог дори се опитал да убеди императора да се противопостави на въстаниците, като изпрати срещу тях варяжката гвардия. След като усилията му не дават резултат, Никифор Палеолог опитва да преговаря с Комнините, като предлага Алексий да бъде осиновен от Никифор Вотаниат и да придобие de facto властта над империята, а последният да продължи да носи императорската титла. По внушение на кесаря Дука Комнините отхвърлят предложението на Палеолог, а Вотаниат доброволно абдикира от престола.

След възцаряването на Алексий Комнин Никифор Палеолог приема властта на новия император и дори го придружава в кампанията му срещу норманите на Робер Жискар от същата година. Умира в битката при Драч, на 18 октомври 1081.

Родословие

Бележки

Източници 
 
 
 
 
 
 

Палеолози
Персонажи от Алексиада